Шивилиг — название нескольких населённых пунктов:
 Шивилиг — местечко в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва.
 Шивилиг — посёлок в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва.